Біліна (; ) може стосуватися:

 Біліна — місто в Чехії, Устецький край, округ Тепліце.
 Біліна — річка в Чехії, ліва притока Лаби